New Town (Engeland), benaming voor 31 geplande steden in Engeland
 New Town (North Dakota)
 New Town (Edinburgh)
 Geplande stad